

Astronomia 
 3267 Glo – asteroide della fascia principale

Biochimica 
 GLO – L-gulonolattone ossidasi

Codici 
 GLO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Staverton, Gloucestershire (Regno Unito)
 GLO – codice vettore ICAO di Gol Transportes Aéreos
 glo – codice ISO 639-3 della lingua galambu

Musica
Glo – album dei Delirious? del 2000